Clannad – visual novel giapponese
 Clannad – film d'animazione del 2007 diretto da Osamu Dezaki e ispirato all'omonima visual novel

Musica 
 Clannad – gruppo musicale irlandese
 Clannad – album dell'omonimo gruppo musicale del 1973